il Bengo, un fiume dell'Angola
 la Provincia di Bengo, in Angola, attraversata dal fiume omonimo
 la Baia do Bengo, la baia in cui sfocia il fiume omonimo